Ezechiel Aliadjim Ndouassel (* 22. April 1988 in N’Djamena), auch in den Schreibweisen Ezechiel Ndouasel oder Ezechiel N'Douassel, ist ein tschadischer Fußballspieler auf der Position eines Stürmers. Er ist aktuell für Bhayangkara FC in Indonesien und der Tschadischen Fußballnationalmannschaft aktiv.

Karriere 

Ndouassel spielte in seiner Jugend beim Tourbillon FC und spielte von 2006 bis 2007 auch für die Profimannschaft. 2007 wechselte er zum MC Oran, wo er in der Spielzeit 2007/08 allerdings nur auf vier Ligaeinsätze kam. Nach dem Wechsel zum USM Bldia ein Jahr später, wurde am 20. Juli 2009 der Wechsel Ndouassels zum belgischen Verein KFC Verbroedering Dender E.H. bekannt, wo er einen Drei-Jahres-Vertrag unterschreiben sollte, da er beim Probetraining und Testspielen gegen KSV Roeselare und VW Hamme überzeugte. Doch der Wechsel kam nicht zustande, weil er von seinem Verein keine Freigabe erhielt. Am 9. Januar 2011 unterschrieb er letztendlich einen Vier-Jahres-Vertrag zum tunesischen Verein Club Africain Tunis, welcher 400.000 Euro für ihn bezahlte.

2012 wechselte der Stürmer zum russischen Verein Terek Grosny. Für die Spielzeit 2013/14 wurde er an den türkischen Erstligisten Torku Konyaspor ausgeliehen.

In der Winterpause wechselte er zurück nach Tunesien zum Club Africain Tunis.

Nationalmannschaft 
Ndouassel ist seit 2005 A-Nationalspieler des Tschad. Seitdem erzielte er in 48 Partien 14 Treffer.

Erfolge 
 Mit Torku Konyaspor
 TSYD-Pokal (Ankara): 2013

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Tschad)
Fußballspieler (Achmat Grosny)
Fußballspieler (Bhayangkara FC)
Fußballspieler (Club Africain Tunis)
Fußballspieler (CS Sfax)
Fußballspieler (Hapoel Ironi Kirjat Schmona)
Fußballspieler (Hapoel Tel Aviv)
Fußballspieler (Konyaspor)
Fußballspieler (MC Oran)
Fußballspieler (NA Hussein Dey)
Fußballspieler (Paris FC)
Fußballspieler (Persib Bandung)
Tschader
Geboren 1988
Mann